Abner Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Abner Mountain (Kentucky)
 Abner Mountain (North Carolina)